Jarník beziehungsweise Jarnik bezeichnet

einen Berg bei Písek in Tschechien, siehe Jarník (Berg)
den dortigen Aussichtsturm Jarník

den nach Vojtěch Jarník benannten Asteroiden (4023) Jarník
einen Familiennamen
Jan Urban Jarník (1848–1923), tschechischer Philologe
Urban Jarnik (1784–1844), slowenischer Schriftsteller
Vojtěch Jarník (1897–1970), tschechischer Mathematiker